Леро́й Э́ллис (; 10 марта 1940 года, Фа-Рокавей, Куинс, Нью-Йорк — 2 июня 2012 года, Скаппус, штат Орегон) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. Учился в Университете Сент-Джонс, в 1962 году был выбран на драфте НБА под 6-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Позже выступал за команды «Балтимор Буллетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Филадельфия-76». Всего в НБА провёл 14 сезонов. В сезоне 1971/1972 годов Эллис стал чемпионом НБА в составе «Лейкерс». В 1962 году становился лауреатом приза Хаггерти. Всего за карьеру в НБА сыграл 1048 игр, в которых набрал 10 176 очков (в среднем 9,7 за игру), сделал 8709 подборов, 1405 передач, 146 перехватов и 151 блок-шот.

Личная жизнь 
Трое детей Эллиса (Лиза, Лерой-младший и Лерон) играли в баскетбол на уровне студенческих лиг, а Лерон даже поиграл в НБА (два с половиной года) за «Лос-Анджелес Клипперс», «Шарлотт Хорнетс» и «Майами Хит». Его младший сын Ли Кристофер Эллис был застрелен в 1998 году на улице Лос-Анджелеса в возрасте 19 лет.

Смерть 
Лерой Эллис умер 2 июня 2012 года в Скаппусе (Орегон) от рака предста́тельной железы в возрасте 72 лет.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 LeRoy Ellis, a Star Big Man at St. John’s, Dies at 72

Выпускники Средней школы Томаса Джефферсона (Бруклин)
Баскетболисты США
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»